Gmaind ist der Name folgender Orte: 

 Gmaind (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Bayern
 Gmaind (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Bayern